Vai bezeichnet:
 einen Strand in Griechenland, siehe Palmenstrand von Vai
 eine Ethnie in Afrika, siehe Vai (Ethnie)
 deren westafrikanische Vai-Schrift
 deren Sprache, siehe Vai (Sprache)
 das ehemalige Kfz-Kennzeichen für den Landkreis Vaihingen
 das Vorarlberger Architektur Institut in Dornbirn
 die Vereinigung Alternativer Investments

Vai ist der Familienname folgender Personen:
 Lynette Vai (* 1998), papua-neuguineische Squashspielerin
 Oliveti Vai (* 1994), tongaischer Fußballspieler
 Steve Vai (* 1960), US-amerikanischer Gitarrist

Die Abkürzung VAI bezeichnet:
 VOEST-Alpine Industrieanlagenbau
 Vereinigung Alternativer Investments

VAI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Ludwigsburg (für Vaihingen)

VAI